Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Washington
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en août 1991